Па́тти Ланк (; ) — американская кёрлингистка.

Играет на позиции четвёртого. Скип своей команды.

Достижения 
 : серебро ().
 : золото (1997, 1999, 2002, 2004, ), серебро (1998, 2000, 2001, 2003, 2006, 2008, 2009, , ), бронза (1996, 2005, 2007).
 : золото (2017).
 : золото (2002, 2004), серебро (2012).
 : серебро (1995).
 Кёрлинг-команда года в США (): 1999, 2004.
 Лучшая кёрлингистка года в США (): 1999, 2011.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 

 Curling is a family affair for Mackenzie and Patti Lank | INFORUM
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу
Участники розыгрышей Континентального кубка по кёрлингу